Schutzziel steht für:

 Schutzziel (Arbeitssicherheit)
 Schutzziel (Brandschutz)
 Schutzziel (Gastechnik)

Siehe auch:
 Schutzzweck